Типперери:
 Типперэри (графство) — одно из графств Ирландии.
 Типперери — местность и река в Австралии.
 Нью-Типперери — город в штате Массачусетс.
 HMS Типперери — эсминец британского флота, в Ютландском сражении флагман 4-й флотилии эсминцев, погиб в бою.
 «Путь далёкий до Типперери» — маршевая песня ирландских батальонов британской армии.
 Типперери (коктейль) — коктейль на основе ирландского виски из списка официальных коктейлей IBA